Разря́дник — многозначный термин:
 Разрядник — специальный инструмент для разряжения артиллерийских орудий. Для разряжения картузных орудий открывают затвор, вынимают рукой заряд и вводят в канал орудия с дула разрядник.
 Разрядник — электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях.